Il singolare del Heineken Open 1986 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Chris Lewis era il detentore del titolo, ma non ha partecipato.

Mark Woodforde ha battuto in finale Bud Schultz 6-4, 6-3, 3-6, 6-4.

Teste di serie

  Bud Schultz (finale)
  Ben Testerman (secondo turno)
  Kelly Evernden (secondo turno)
  Michiel Schapers (secondo turno)

 Wally Masur (semifinali) 
 Peter Doohan (primo turno) 
 Broderick Dyke (primo turno) 
 Russell Simpson (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Benson & Hedges Centennial Open 1986